Résultats détaillés de l'édition 1988 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .

Faits marquants 
Le Suédois Stefan Edberg sort victorieux du tournoi masculin, évinçant l'Allemand Boris Becker double vainqueur en 1985 et 1986. C'est pourtant Becker qui avait éliminé deux des grands favoris du tournoi, le tenant du titre Pat Cash et le numéro un mondial Ivan Lendl.

Dans le tableau féminin, l'Allemande Steffi Graf prend sa revanche de l'année précédente sur l'Américaine Martina Navrátilová. Elle met fin à un long règne de six ans de Martina Navrátilová qui perd ainsi la première de ses neuf finales à Wimbledon.

Avec Gabriela Sabatini, Graf remporte également son unique titre du grand chelem en double en sauvant deux balles de match face aux soviétiques Larisa Savchenko et Natasha Zvereva.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1988
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1988
Tennis en juin 1988
Tennis en juillet 1988